

Пуджегун — округ у складі Південної провінції
 Пуджегун — місто, округ Пуджегун, Південна провінція